Cynthia – variante del nome proprio di persona femminile Cinzia
Cynthia – epiteto della dea Artemide
Cynthia – sinonimo tassonomico del genere di farfalle Vanessa
Cynthia – nome in codice della spia statunitense Amy Elizabeth Thorpe
Cynthia 1920 – società sportiva dilettantistica di Genzano di Roma
Cinzia (Cynthia) – film del 1947 diretto da Robert Z. Leonard